Lista delle più grandi compagnie aeree in Europa o degli Stati membri dell'Unione europea per numero di passeggeri trasportati (in milioni).

Elenco 

 Note :
 Le compagnie aeree basate nei territori speciali degli stati membri dell'Unione europea (RUP/OMR e PTOM/OCT/OCTA) non sono riportate.
 Le compagnie aeree della parte asiatica della Russia sono evidenziate in .
 Le compagnie aeree europee secondo la IATA ma in paesi dell'Asia secondo l'UNSD sono evidenziate in .
 Alcune compagnie aeree sono evidenziate in : Cipro (paese membro dell'UE), Air Caraïbes Atlantique (compagnia filiale di Air Caraïbes), Air Greenland (compagnia della Groenlandia) e SunExpress (compagnia turco-tedesca).

Note

Voci correlate

 Aeroporti d'Europa per traffico passeggeri
 Airlines for Europe
 Association of European Airlines
 EUROCONTROL
 European Aviation Safety Agency
 European Civil Aviation Conference
 European Low Fares Airline Association
 European Regions Airline Association
 International Air Carriers Association
 Lista di compagnie aeree a basso costo
 Lista di compagnie aeree di bandiera
 Lista di compagnie aeree più grandi del mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
 
 
 
 
 

Compagnie aeree
Liste di aviazione
Compagnie aeree europee